Stellung steht für:

 Position in einer sozialen Rangordnung, siehe Sozialer Status
 Stellung (Militär), militärische Positionierung im Gefechtskampf
 in Österreich die Eignungsuntersuchung für den Wehrdienst, siehe Musterung #Stellung

 Position von Objekten im Bezug zum Beobachter in der Astronomie, siehe Konstellation
 Position eines Atoms oder einer funktionellen Gruppe innerhalb eines Moleküls, siehe Ständigkeit

Körperstellung:
 Stellung (Reiten), Biegung des Pferdes im Genick
 Körperhaltung im Yoga, siehe Asana
 Körperhaltung  im Karate, Stellungstechnik, siehe Karatestellungen
 Position beim Liebesakt, siehe Sexualpraktik

Figurenstellung:
 Stellung (Roulette), Einsatz von Spielmarken
 im Schachspiel die Gesamteigenschaft einer konkreten Spielsituation, siehe Schach #Spielregeln
 Stellung (Heraldik), Anordnung der Figuren in der Wappenkunde

Siehe auch:
 Stellungswechsel (Begriffsklärung)

 Haltung (Begriffsklärung)
 Position (Begriffsklärung)
 Stand (Begriffsklärung)
 Status (Begriffsklärung)